Die Hi-Tec Australian Open 2012 fanden vom 13. bis 18. August 2012 im National Convention Centre in Canberra, Australien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Wertungskategorie International 70. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 45. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Titelverteidiger war Ramy Ashour, der erneut das Endspiel erreichte. In diesem bezwang er Omar Mosaad mit 12:10, 11:5 und 11:2 und sicherte sich so den 24. Titelgewinn auf der World Tour. Nicol David verteidigte bei den Damen ihren Titel aus dem Vorjahr mit einem Finalsieg gegen Laura Massaro, die sie mit 17:15, 11:2 und 11:6 besiegte. Sie gewann damit ihren 62. Titel auf der Tour.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Bei den Herren wurden die acht besten Spieler und bei den Damen die 16 besten Spielerinnen gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar bei den Herren und 50.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2012
PSA World Tour 2012/13
WSA World Tour 2012/13
Squashturnier in Canberra